2017 QL33 — астероид, сближающийся с Землёй и Марсом.

Сближение с Землёй ожидается 30 декабря 2017 года в 05:12 UTC, расстояние 5 млн км, относительная скорость 8,2 км/c (29 530 км/ч).

Сближения

Ссылки

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли

Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, открытые в 2017 году